Epichnopterix riffelica är en fjärilsart som beskrevs av Embrik Strand 1929. Epichnopterix riffelica ingår i släktet Epichnopterix och familjen säckspinnare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Säckspinnare
riffelica